Лоха () — город в Испании, в провинции Гранада в Андалузии. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Поненте-Гранадино. Население города составляет  человек (2003).

Население

Примечания

Ссылки 
 YouTube: Город Лоха, 1992 г.
 (5 минут 14 секунд)

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады